Кото́вская — женская форма фамилии Котовский и топоним.

 Известные носительницы фамилии 
 Котовская, Адиля Равгатовна (1927—2020) — врач и физиолог.
 Котовская, Алиция Ядвига (1899—1939) — католическая святая-мученица, монахиня.
 Котовская, Майя Вячеславовна (Канцлер Ги; род. 1979) — российская певица, музыкант, автор и исполнитель песен. Топоним 
 Котовская — деревня, Няндомский район, Архангельская область.

 См. также 
 Котовское